est un mot anglais signifiant « écouter ». Il peut faire référence à :

Musique

Chanson 

 , chanson de Beyoncé présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de David Guetta présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de Christy Moore sorti le  ;
 , album de Cindy Morgan sorti le  ;
 , album de David Guetta sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album d'A Flock of Seagulls sorti en  ;
 , album de Jordan Rudess sorti en  ;
 , album des Kooks sorti le  ;
 , album de TQ sorti le .

Autres 

 , lecteur audio libre ;
 , titre original de Jamais seul,  de la  de .

Voir aussi 

 

Homonymie de titre